Валериа́н Валериа́нович Оболе́нский (партийный псевдоним Н. Оси́нский; , с. Быки, Курская губерния — 1 сентября 1938, Москва) — советский экономист, государственный и партийный деятель, публицист.

Биография 
Родился в семье мелкопоместного нетитулованного дворянина, ветврача Валериана Егоровича Оболенского (1853—1921). Отец имел радикальные демократические убеждения, воспитывал детей на русских классиках, работах Белинского и Добролюбова. Воспитанник Московской 7 гимназии.

С осени 1905 студент юридического факультета Московского университета. Во время Декабрьского вооруженного восстания был летучим репортером «Известий Московского Совета», работал в социал-демократическом клубе.

В 1906 году изучал политэкономию в университетах Мюнхена и Берлина.

Занимался марксистским самообразованием. В 1907 году вступил в партию большевиков вместе с другими участниками марксистского кружка, среди которых были В. М. Смирнов, Д. П. Боголепов, В. М. Фирсов и другие. Вёл партийную работу в Москве, Твери, Харькове. Продолжал заниматься политэкономией вместе с Н. И. Бухариным. Окончил полный курс юридического факультета Московского университета, получив выпускное свидетельство (1911).

До 1917 был трижды арестован. Первая ссылка в Тверь закончилась весной 1913. В годы ссылки в Твери начинает подписывать статьи в партийной прессе псевдонимом «Н. Осинский» в честь повешенного во времена Александра II народника Валериана Осинского. В дальнейшем он был более известен именно как Осинский.

В 1913 году участвовал в создании большевистской газеты «Наш путь» (с августа вышло 16 номеров). За это был подвергнут ссылке в Харьков. Там занялся изучением экономики сельского хозяйства, выпустив до революции две книги на эту тему.

Во время Первой мировой войны осенью 1916 был мобилизован и работал в интендантстве.

После Октябрьской революции 
В 1917 году совместно с Г. Л. Пятаковым был направлен на подавление саботажа чиновников Государственного банка, назначен первым управляющим Государственным банком Советской России. В декабре 1917 г. назначен первым председателем Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).

Один из лидеров и авторов платформы «левых коммунистов». Противник заключения Брестского мира. В марте 1918 г. — подал в отставку вместе с Н. И. Бухариным и ещё несколькими видными членами советского руководства, принадлежавшими к группе левых коммунистов.
Работал в ВСНХ на рядовых должностях, в редакции газеты «Правда», уполномоченным ВЦИК в Пензенской и Тульской губерниях. В 1920 году председатель Тульского губернского исполкома. В августе 1920 г. стал членом коллегии Народного комиссариата продовольствия.

В 1920—1921 один из лидеров группы «демократического централизма». В 1923—1924 вместе с другими «децистами» поддержал левую оппозицию, подписал её обращение в Политбюро ЦК РКП(б), вошедшее в историю как «Заявление 46-ти», затем порвал с оппозицией.

Кандидат в члены ЦК коммунистической партии в 1921—1922 и 1925—1937 гг.

С марта 1921 г. — заместитель народного Комиссара земледелия. В 1923—1924 — полпред Советской России в Швеции (в эти же годы его двоюродный брат, Леонид Леонидович Оболенский, отец тёзки-актёра, - полпред Советской России в Польше). С июля 1925 года — член Президиума Госплана СССР. В 1926—1927 годах  — директор Института мирового хозяйства и мировой политики. С февраля 1926 г. — управляющий Центральным статистическим управлением. С декабря 1929 по декабрь 1930 года — заместитель председателя ВСНХ СССР. В 1932—1935 гг начальник ЦУНХУ Госплана СССР — заместитель Председателя Госплана СССР. В 1932—1937 гг. — Председатель ЦГК Комиссии по определению урожайности.

С 1932 года — академик АН СССР по Отделению общественных наук (социально-экономические науки).
С 1935 года — академик ВАСХНИЛ. В 1935—1937 гг директор Института истории науки и техники АН СССР. В 1937 году принимал участие в организации Всесоюзной переписи населения 1937 года.

С начала 1918 года жил с семьёй в квартире в Кремле, в июне 1937 года переселён в Дом на набережной.

14 октября 1937 г. арестован. Одновременно был арестован проживавший вместе с ним его сын Вадим.  В марте 1938 года  был привлечен в качестве свидетеля к процессу Бухарина—Рыкова.

29 апреля 1938 общим собранием АН СССР исключен из состава АН СССР. 1 сентября 1938 года приговорён к высшей мере наказания и расстрелян в тот же день. Реабилитирован в 1957 г.

Личная жизнь 
Жена — Екатерина Михайловна Оболенская, урождённая Смирнова (1889—1964), сестра В. М. Смирнова. После ареста В. М. Смирнова и его жены в январе 1928 года Осинский и Екатерина Михайловна взяли на воспитание их сына Рэма. В 1937—1945 в заключении как член семьи изменника Родины. Реабилитирована в 1955.
 Сыновья:
 Вадим Валерианович Оболенский (1912 — 10.12.1937) — окончил Военную академию механизации и моторизации РККА, инженер-конструктор НИИ-20 Наркомата оборонной промышленности СССР, арестован вместе с отцом, расстрелян 10 декабря 1937.
 Валерьян Валерианович Оболенский (1922—1941)
 Дочь — Светлана Валериановна Оболенская (12 апреля 1925 — 26 октября 2012) — доктор исторических наук, автор книги «Дети большого террора».

Работы 
 Морские хлебные фрахты (Черноморско-Азовское побережье). Харьков, 1914.
 Урожаи хлебов в Южной России. 1915.
 Строительство социализма. 1918.
 Государственное регулирование крестьянского хозяйства: сборник статей. М., 1920.
 Мировое хозяйство в оценке наших экономистов. Пг., 1923.
 Мировой сельскохозяйственный кризис. М., 1923.
 Мировое хозяйство и кризисы. М., 1924.
 Очерки мирового сельскохозяйственного рынка. М., 1925.
 Американское сельское хозяйство по новейшим исследованиям. М., 1925.
 По сельскохозяйственным штатам Северной Америки. M., 1926.
 Мои лжеучения о Соед. Штатах Сев. Америки. М., 1926.
 Международные и межконтинентальные миграции в довоенной России и СССР. 1928.
 Положение и задачи народнохозяйственного учета. 1932.

Примечания

Ссылки 
 Автобиография В. В. Оболенского (Н. Осинского) в Энциклопедии Гранат
  Речь т. Осинского на XVII съезде ВКП(б) (26 января — 10 февраля 1934 года. (Съезд Победителей)
  Речь т. Осинского на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года (Вопросы истории, 1992, № 11-12)
 Воспоминания Оболенской Светланы Валериановны, дочери В. В. Оболенского
 Биография на сайте «Социальная история отечественной науки»
 Валериан Осинский: штрихи к портрету на Demoscope Weekly.

Родившиеся в Курчатовском районе (Курская область)
Выпускники 7-й Московской гимназии
Большевики
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты VII съезда РКП(б)
Делегаты X съезда РКП(б)
Делегаты XI съезда РКП(б)
Делегаты XII съезда РКП(б)
Делегаты XIII съезда РКП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Левые коммунисты
Члены левой оппозиции в РКП(б) и ВКП(б)
Статистики России
Статистики СССР
Революционеры России
Работники Госплана СССР
Сотрудники ИМХиМП
Председатели Высшего совета народного хозяйства РСФСР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Репрессированные в СССР
Экономисты, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Действительные члены Коммунистической академии
Казнённые в 1938 году